Сан Хосе де лас Трохес има више значења:

 Сан Хосе де лас Трохес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хосе де лас Трохес (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику